Afrikanska mästerskapet i fotboll 1972 spelades i Kamerun, i städerna Yaoundé och Douala. Precis som under 1970 års turnering deltog åtta lag, i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Kongo-Brazzaville vann turneringen för första gången, genom att i finalen vinna mot Mali med 3–2.

Kvalspel

Omgång 1

Omgång 2

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Skytteligan

Externa länkar
RSSSF

1972 i Kamerun
1972
Internationella fotbollstävlingar i Kamerun
Fotbollsåret 1972